– dziesiąty album studyjny japońskiej piosenkarki Yukari Tamury, wydany 20 listopada 2013. Album osiągnął 6 pozycję w rankingu Oricon i pozostał na nim przez 8 tygodni, sprzedał się w nakładzie  egzemplarzy.

Utwór Sparkling ☆ Traveler został użyty jako opening gry na PSP Hentai Ōji to Warawanai Neko., Narcissus ga uso wo tsuku wykorzystano w zakończeniach, a Koi to yume to sora tokei w rozpoczęciach programu radiowego .

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil albumu na stronie artystki 
 Profil albumu na Oricon 
 Profil albumu na King Records (CD+BD) 
 Profil albumu na King Records (CD+DVD) 
 Profil albumu na King Records 

Albumy Yukari Tamury
Albumy muzyczne wydane w roku 2013